Grzybowski est un nom de famille d'origine polonaise.

Personnalités 

  (1934-2012), footballeur polonais ;
  (1869-1922), géologue et paléontologue ;
 Magdalena Grzybowska (née en 1978), joueuse de tennis ;
 Marcin Grzybowski (né en 1979), céiste polonais pratiquant la course en ligne (en canoë) ;
 Katarzyna Grzybowska, (née en 1989), pongiste polonaise ;
  (1895-1949), dermatologue, premier descripteur du kératoacanthome ; 
  (1954-2013), artiste polonais ;
 Samuel Grzybowski (né en 1992), militant associatif et entrepreneur social français ;
  (1887-1959), philosophe, député et ambassadeur polonais.
 Zbigniew Grzybowski (né en 1976), joueur de football polonais.